Онтория-дель-Пинар ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Деманда. Занимает площадь 80,844 км². Население — 777 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 80 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Hontoria del Pinar en la Red 

Муниципалитеты Бургоса
Населённые пункты Бургоса